Die Japan Open Tennis 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 30. September bis 8. Oktober 2000 in Tokio stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Wien die CA Tennis Trophy gespielt, welche genau wie die Japan Open Tennis zur Kategorie der ATP International Series Gold zählte.

Titelverteidiger im Einzel war der Deutsche Nicolas Kiefer, der in diesem Jahr nicht antrat. Stattdessen siegte der 12. der Setzliste Sjeng Schalken aus den Niederlanden im Finale gegen Nicolás Lapentti. Er gewann damit seinen fünften Karrieretitel und den ersten Titel der Saison sowie seinen einzigen Titel dieser Turnierkategorie.
Die Titelverteidiger im Doppel, Jeff Tarango und Daniel Vacek, traten in dieser Konstellation nicht erneut an. Tarango spielte mit Michael Hill zusammen und erreichte das Finale. Dort unterlagen sie den Indern Mahesh Bhupathi und Leander Paes. Sie feierten ihren 16. gemeinsamen Titel. Für Bhupathi war es der 17. und für Paes der 19. Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paaren. Die acht am höchsten notierten Spieler im Einzel bzw. vier topplatzierten Paarungen im Doppel erhielten in der ersten Runde jeweils ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 700.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 800.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Kōtō